Список ссавців Фінляндії містить перелік видів, зареєстрованих на території Фінляндії (північна Європа) згідно з МСОП. Список не містить свійських та забрідлих тварин. Список налічує 18 видів ряду Хижі (Carnivora), 8 — ряду Cetartiodactyla, 11 — Рукокрилі (Chiroptera), 8 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 2 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 22 видів з ряду Гризуни (Rodentia).

Природоохоронні статуси 
Із 69 зазначених в таблиці видів, 1 перебуває під критичною загрозою, 1 — уразливий, 3 — близькі до загрозливого стану.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП позначено так:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Фінляндія
Списки:Фінляндія